Het taekwondotoernooi in de klasse boven 67 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op zaterdag 11 augustus 2012.

Toernooischema

Hoofdtoernooi

Herkansingen

Bronvermelding 
  Loting

Vrouwen 68kg